Rajkumar – pseudonimo dell'attore indiano Singanalluru Puttaswamaiah Muthuraj
 Puneeth Rajkumar – attore e cantante indiano
 Shiva Rajkumar – attore e cantante indiano